Максим Максимюк — український актор театру та кіно, телеведучий.

Біографія 
Народився 24 липня 1977 року у Києві.

1994 року закінчив Київську гімназію №167 з поглибленим вивченням німецької мови. Вже у старших класах школи пізнав магію сцени, таким зачарованим і лишився.

1999 року був одним із останніх випускників Київського театрального інституту минулого сторіччя. Закінчив акторський факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (майстерню І.О.Молостової). Отримав диплом актора театру та кіно.

З 1996 по 2006 рік брав участь у постановках та проектах київських театрів (драматичного театру "Браво", академічного Молодого театру та академічного театру Драми та комедії на Лівому березі).

З 2008 року працює у театрі на Подолі.

Робота на телебаченні 
 Ведучий програми "Було ваше – стало наше" (Інтер);
 Ведучий програми "На гачку" (Новий канал).

Фільмографія 

 2021 «Папік-2» (Україна), Петро Євгенович Шундріка - олігарх;
 2019-2021 «Папік» (Україна), Петро Євгенович Шундріка, олігарх;
 2018 «Пес-4» (Україна), Семен Слуцький - лаборант Ковальчука (16 серія «Ліки від здоров'я»);
 2018 «Голос із минулого» (Україна), Матвій - однокласник Олексія, господар ресторану;
 2017 «Рятівники Алупки Рятівники Алупки» (Україна);
 2017 «Слуга народу-2. Від любові до імпічменту» (Україна), Цісик - губернатор Харківської області;
 2017 «Невиправні» (Україна), Михайло Щука;
 2016 «Слуга народу-2» (Україна), Цісик - губернатор Харківської області;
 2016 «Слідчий Тихонов», Моня Садомський (Фільм 1 «Візит до Мінотавру»);
 2016 «Майор і магія», Ігор Ілліч - директор банку;
 2016 «Недотуркані» (Україна), Іван Демидович Хабарчук – головна роль;
 2015 «Остання електричка» (Росія, Україна), діловод;
 2014 «Швидка допомога» (Україна), Сергій Матвійович Федотов - директор собачого притулку (9 серія);
 2014 «Пляж» (Росія, Україна), Посвалюк (Фільми: №1 «Підкидьок», №12 «Заручники хвилі»);
 2014 «Київський торт» (Україна), продавець;
 2014 «Давай поцілуємось», Діма;
 2014 «Все повернеться» (Росія, Україна), прокурор;
 2013 «Шулер» (Росія, Україна), Вознюк;
 2013 «Холостяк» (Україна), Нечіпорук - лейтенант одеської міліції;
 2012-2016 «Віталька» (Україна);
 2012 «Господиня тайги-2», Лавр;
 2012 «Ржевський проти Наполеона» (Росія, Україна), смс-кур'єр;
 2012 «Дорога до порожнечі» (Росія, Україна), Аркадій Єрошкін - працівник кабельного телебачення;
 2012 «Закохані у Київ (кіноальмани)» (Україна), чоловік;
 2012 «Біла гвардія», Смушкевич - секретар міського голови;
 2011-2016 «Таксі» (Україна), лікар швидкої допомоги;
 2011 «Медове кохання» (Росія, Україна), продавець меду;
 2011 «Ластівчине гніздо» (Україна), дільничний міліціонер;
 2010 «Чужа», працівник похоронного бюро;
 2010 «Віра Надія Любов», епізод;
 2010 «Брат за брата» (Росія, Україна), співробітник ППС; 2009 «За загадкових обставин» (Україна), Водолазів (Фільм №1 «Потяг, який зник»); 2009 «Легенди чаклунської любові» (Росія, Україна), Генка; 2009 «Повернення Мухтара-5», Кузьменко (17 серія «Кредитор»); 2009 «1941» (Україна, Росія), Бондаренко - червоноармієць; 2008 «Здивуй мене» (Україна), водолаз; 2008 «Роман вихідного дня» (Україна), Сашко - адвокат Клавдії;
 2008 «Почати спочатку. Марта» (Росія, Україна), епізод;
 2008 «Мільйон від Діда Мороза» (Україна), ст. дільничний;
 2008 «Повернення Мухтара-4», худрук (71 серія «Перевірка»);
 2008 «Абонент тимчасово недоступний» (Україна), Діма;'''
 2007 «Луна-Одеса» (Україна), водій лімузина; 2007 «Кольє для сніжної баби» (Україна), Макс; 2007 «Давай пограємо!» (Україна), Помазок - сержант; 2005-2006 «Леся+Рома» (Україна); 2005 «Дідусь моєї мрії» (Україна); 2004 «Ігри дорослих дівчаток» (Україна), продавець у переході;</div>

 Спектаклі 
 2009 «Мертві душі» − Собакевич Михайло Семенович, поміщик; 2011 «Минулого літа в Чулимську» − Мечеткін; 2015 «Вічно живі» − Миколай Миколайович Чернов, адміністратор філармонії; 2015 «Він і вона» − Гауптвахтов, Піскарьов, Капітонов, Оповідач; 2018 «Дівчина з ведмедиком, або неповнолітня...» − Тихменєв та інші; 2018 «Шоу про шоу» − Голос; 2019 «Мрії оживають» − Максимільян; 2019 «За двома зайцями» − Прокіп Свиридович Сірко; 2019 «1984» − 3-й член партії; 2019 «Зойчина квартира» − Онисим Зотикович Алілуя, голова будкому; 2019 «Останнє приземлення, або один день із життя внутрішнього органа» − Купріненко; 2020 «Спроба любити» − Акрба; 2021 «Ножиці» − Майор.''

Посилання 
 https://www.kino-teatr.ru  › post › bio
Максим Максимюк - актёр - биография - Кино-Театр.РУ
 https://theatreonpodol.com  › maksy...
Максим Максимюк - Театр на Подолі
 https://theatre.love  › persons › maks...
Максимюк Максим | Особа | Theatre.love – сервіс рекомендацій ...
 https://tet.tv  › maksim-maksimyuk
Максим Максимюк - ТЕТ
 https://teleportal.ua  › person › maksi...
Максим Максимюк: біографія актора серіалу Медфак - Телепортал

Примітки